USS McCook — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера, учасника Громадянської війни в США Родеріка МаКука ().

 USS McCook (DD-252)  — ескадрений міноносець типу «Клемсон» ВМС США. Збудований у 1919 році. У 1940 році переданий Великої Британії, увійшов до складу ВМС Канади, де отримав назву «HMCS St Croix (I81)». Потоплений 20 вересня 1943 року німецьким підводним човном U-305 під час супроводу конвою ONS 18/ON 202.
 USS McCook (DD-496) —  ескадрений міноносець типу «Глівз» ВМС США. Збудований у 1943 році. Виведений в резерв у 1949 році. У 1972 році виключений зі складу флоту, у 1973 році проданий на злам.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни